Detta är en lista över de 369 kommunerna i departementet Drôme i Frankrike.

Drome
Kommuner Drome